Омеапа има више значења:

 Омеапа (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Омеапа (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику